Komarne steht für:

 den alten Namen von Komarno (Ukraine), einer ukrainischen Stadt
 eine alternative Bezeichnung von Komarno (Chassidismus), einer chassidischen Bewegung